Il termine business indica generalmente un'attività economica.

Business può anche riferirsi a:

Economia 
 Business plan – documento che sintetizza contenuti e caratteristiche di un progetto imprenditoriale
 Business Process Management – insieme di attività necessarie per definire, ottimizzare, monitorare e integrare i processi aziendali, al fine di creare un processo orientato a rendere efficiente il business dell'azienda
 Business-to-business – transazioni commerciali elettroniche tra imprese
 Business to Consumer – relazioni che un'impresa commerciale detiene con i suoi clienti per le attività di vendita e/o di assistenza

Informatica 
 Business logic – logica applicativa che rende operativa un'applicazione

Musica 
 Business – singolo di Eminem del 2003
 Business – EP di Jet Lag Gemini del 2006
 Business – singolo di Guè del 2013

Cinema 
 Business – film francese del 1960, diretto da Maurice Boutel.

Statistica 
 Business intelligence – insieme di teorie, metodologie, processi, architetture e tecnologie che trasformano i dati grezzi in informazioni significative ed utili per motivi di lavoro

Trasporti 
 Business jet – aereo a reazione di piccola dimensione adibito al trasporto di gruppi di uomini d'affari o di persone facoltose